Irene Krugman – artista americana nota per le installazioni che utilizzano un numero limitato di forme semplificate e ripetute in scale diverse
 Lou Krugman  – attore statunitense
 Paul Krugman – economista e saggista statunitense, Premio Nobel per l'economia 2008
 Saul Krugman – medico e pediatra che contribuì allo studio sui vaccini con pratiche ritenute eticamente discutibili